Геронди () — фамильное имя, называющее жителя испанского города Герона (ныне Жирона; Каталония).

 Геронди, Авраам (XIV век) — поэт и учёный.
  (XII век) — талмудист и литургический поэт.
 Геронди, Исаак (XII век) — талмудист и пайтан.
 Геронди, Йона (Благочестивый) (1200—1263) — раввин, галахист и моралист из Толедо.
 Геронди, Моисей бен-Соломон (конец XIII века) — поэт, родственник Моисея Нахманида.
 Геронди, Ниссим бен-Реубен (1310—1376) — врач, астроном и галахист из Барселоны.
  (XIII век) — раввин и каббалист.
 Геронди, Самуил бен-Мешуллам (1335-?) — талмудист и галахист.
 Геронди, Яков бен-Шешет (XIII век) — каббалист.

Примечания 

Персоналии:Жирона